Die Saison 2007/08 war die 63. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

2007 08
Fußballsaison 2007/08